Slovo Oha nebo zkratka OHA má více významů:

 odbor Hlavního architekta eGovernmentu (OHA) – útvar ministerstva vnitra ČR
 Ontario Hockey League – Ontarijská hokejová liga
 Office of Hawaiian Affairs
 Ontario Horticultural Association
 Open Handset Alliance
 Ocha – město v Rusku